Donsbach steht für:
 Donsbach, ein Stadtteil von Dillenburg im Regierungsbezirk Gießen, Hessen

Donsbach ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Donsbach (1779–1860), badischer Oberamtmann
 Steffen Donsbach, deutscher Schauspieler
 Wolfgang Donsbach (1949–2015), deutscher Kommunikationswissenschaftler